Théâtre Molière steht für:

 Théâtre Molière (Paris), Gebäude von 1791 in Paris; heute Sitz des „Maison de la poésie“
 Théâtre Molière (Ixelles/Elsene), Theater in Belgien
 Théâtre municipal Molière, Theater in Sète, Frankreich